Trachyzelotes är ett släkte av spindlar som beskrevs av Hans Lohmander 1944. Trachyzelotes ingår i familjen plattbuksspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattbuksspindlar
Trachyzelotes